Габарит (рос.габарит, англ. gabarit, нім. Lichtraumprofil  n) – 

 1) Граничні зовнішні контури предметів, споруд та пристроїв. 

На транспорті розрізняють Г. шляховий і Г. рухомого складу. 

 2) Розмір будь-чого.

Габарит рухомого складу

Габарит рухомого складу – граничний контур, у який повинні вписуватися всі елементи рухомого складу. На рис. показаний штрихованим контуром всередині габариту шляхового.

Шляховий (залізничний) габарит:
 – мінімальна висота для будівель, які горять; ** – мінімаль-на висота для будівель, які не горять; Г.Р. – головки рейок.

Габарит шляховий

Габарит шляховий – габарит наближення споруд, всередину якого не можуть входити ніякі частини споруд та пристроїв. На рис. суцільним контуром показаний Г.ш. для шляхів нормальної колії, штрих-пунктиром показані лінії наближення споруд, які будуються.

Література